Vija del’Industrija ima više značenja:
 Vija del’Industrija (Udine)
 Vija del’Industrija (Vičenca)